Baudette ist die Bezeichnung für:
 Baudette (Minnesota), eine Ortschaft im Lake of the Woods County, im US-Bundesstaat Minnesota
 Baudette River, ein Fluss im Lake of the Woods County, im US-Bundesstaat Minnesota

Siehe auch:
 Baudet